Враж може бити:

 Враж (Бероун), насељено мјесто у округу Бероун, Средњочешки крај, Чешка Република
 Враж (Писек), насељено мјесто у округу Писек, Јужночешки крај, Чешка Република